It's Alright – traccia dell'album Technical Ecstasy dei Black Sabbath del 1976
It's Alright – singolo di Gino Soccio del 1982
It's Alright (I See Rainbows) – album di Yōko Ono del 1982
It's Alright (Baby's Coming Back) – singolo degli Eurythmics del 1985
It's Alright – singolo dei Pet Shop Boys del 1989
It's Alright – singolo degli East 17 del 1993
It's Alright – singolo di Jay-Z featuring Memphis Bleek del 1998
It's Alright – singolo degli Echo & the Bunnymen del 2001
It's Alright – singolo di Ricky Martin del 2006
It's Alright – singolo dei 311 del 2009